Franciaország
Brando, település Haute-Corse megyében

Egyéb
Brando (énekes)
Brando, 2007-es film